Полендос () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кабаньяс-де-Полендос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Эскобар-де-Полендос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.